csiga, puhatestű állat
 csiga, egyszerű gép
 csiga, a csigahajtó fogazott pár egyik tagja, másik a csigakerék 
 csiga, a belső fül része
 csiga, a hegedű végén található dekoratív elem
 csiga, a @ („kukac”) jel egyik neve

Lásd még:
 csigahajtás, kitérő tengelyű fogazott hajtómű egyik fajtája
 csigatészta, egy száraztészta fajta
 Csiga-köd, a Földhöz legközelebbi planetáris köd
 búgócsiga, hagyományos gyerekjáték